The New Yorker, Amerikaans tijdschrift 
 NewYorker, Duitse internationale kleding- en accessoirewinkel
 New Yorker of chocolate chip cookie
 New Yorker, persoon uit New York